Абегглен — фамилия. Известные носители:

Абегглен, Андре (1909 — 1944) — швейцарский футболист.
Абегглен, Макс (1902 — 1970) — швейцарский футболист.
Абегглен, Нико (род. 1990) — швейцарский футболист.